Ортак се може односити на:

 Ортак (острво)
 Ортак (пријатељ)

Види још 
 Ортаци
 Ортаци (ТВ филм)